Stanisław Żurakowski (1886–1940), prawnik, samorządowiec, oficer Wojska Polskiego, burmistrz miast w II RP, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Żurakowski, podpułkownik Wojska Polskiego, pracownik Instytutu Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie